Denna lista innehåller de rymdpromenader som genomförts sedan början på år 2000 då en astronaut helt, eller delvis, har lämnat rymdfarkosten. Den 14 februari 2010 hade 191 astronauter genomfört en rymdpromenad (av de 508 personer som färdats upp i bana runt jorden). Endast 15 kvinnor har fram till januari 2020 genomfört rymdpromenader, delvis på grund av att rymddräkterna som används vid rymdpromenaderna är för stora för många kvinnor.

För sammanställning av rymdpromenader före år 2000 se Lista över rymdpromenader mellan åren 1965 och 1999

Rymdpromenader 2000 
Tiderna för rymdpromenadernas början och slut anges i koordinerad universell tid (UTC).

Rymdpromenader 2001

Rymdpromenader 2002

Rymdpromenader 2003

Rymdpromenader 2004

Rymdpromenader 2005

Rymdpromenader 2006

Rymdpromenader 2007

Rymdpromenader 2008

Rymdpromenader 2009

Rymdpromenader 2010

Rymdpromenader 2011

Rymdpromenader 2012

Rymdpromenader 2013

Rymdpromenader 2014

Rymdpromenader 2015

Rymdpromenader 2016

Rymdpromenader 2017

Rymdpromenader 2018

Rymdpromenader 2019

Rymdpromenader 2020

Rymdpromenader 2021

Rymdpromenader 2022

Anmärkningar

Referenser

Se även 
 Lista över rymdpromenader mellan åren 1965 och 1999

Rymdpromenader sedan år 2000
Rymdfart